De TT van Assen 1999 was de zevende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1999. De race werd verreden van 24 tot 26 juni 1999 op het TT-Circuit Assen nabij Assen, Nederland. De race werd traditioneel op de laatste zaterdag van juni verreden.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

500 cc

250 cc

125 cc

1999
Wereldkampioenschap wegrace 1999